Anomiopus pictus — вид пластинчатоусых жуков рода Anomiopus из подсемейства скарабеины (Scarabaeinae). Неотропика: Бразилия, Перу, Эквадор. Длина тела от 7,7 до 8,0 мм; надкрылья от 3,6 до 3,9 мм; длина головы от 1,5 до 1,6 мм, ширина переднеспинки от 3,7 до 3,9 мм. Основная окраска головы,  переднеспинки надкрылий от темно-коричневого до почти черного, с зеленоватым металлическим отблеском. Навозный жук, населяет низинные вечнозелёные тропические леса Амазонии на высотах около 215 м. Встречается в октябре. Усики с 3-члениковой булавой. Задние голени с одной вершинной шпорой. Вид был впервые описан в 1862 году  немецким энтомологом E. von Harold (Мюнхен) по материалам, собранным им же в штате Амазонас (Бразилия).

Примечания

Литература 
 Canhedo V.L. (2006) Revisão taxonômica do gênero Anomiopus Westwood, 1842 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae). Archivos de Zoologia 37: 349—502. https://doi.org/10.11606/issn.2176-7793.v37i4p349-502

Ссылки 
 eol.org: Anomiopus pictus  (Harold 1862). eol.org

Скарабеины
Животные, описанные в 1862 году
Насекомые Южной Америки